Sonate pour flûte et piano peut désigner :
 Sonate pour flûte et piano de Mel Bonis
 Sonate pour flûte et piano de Wolfgang Fortner
 Sonate pour flûte et piano de Charles Koechlin
 Sonate pour flûte et piano de Bohuslav Martinů
 Sonate pour flûte et piano de Francis Poulenc
 Sonate pour flûte et piano de Sergueï Prokofiev